Bonnieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bonnières, Pas-de-Calais, 
 Bonnières, Oise,